Saint Frézal, évêque du Gévaudan mort assassiné en 828, a donné son nom a plusieurs localités de Lozère :

 Saint-Frézal-d'Albuges,
 Saint-Frézal-de-Ventalon,une ancienne commune française, située dans le département de la Lozère en région Languedoc-Roussillon, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Ventalon-en-Cévennes
 le village de Saint-Frézal, sur la commune de la Canourgue.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France